Ладіслав Тікал (1905—1980) — чехословацький гімнаст, призер олімпійських ігор.
 Франтішек Тікал (1933—2008) — чехословацький хокеїст, захисник.